Rumunjska:
 Naselja:
 Călineşti (Argeş, Rumunjska), županija Argeş
 Călineşti (Maramureş, Rumunjska), županija Maramureş
 Călineşti (Teleorman, Rumunjska), županija Gorj
 Rijeke:
 Călineşti (pritoka Bistriţe), pritoka rijeke Bistriţa
 Călineşti (pritoka Olta), pritoka rijeke Olt